A Praça Fernando Pessoa localiza-se no bairro do Catete, Rio de Janeiro, na esquina da rua do Catete e da rua Silveira Martins. É uma homenagem ao poeta português Fernando Pessoa.

Ligações externas
Praça Fernando Pessoa na página Bairro do Catete
Mapa da Praça Fernando Pessoa e arredores no OpenStreetMap

Fernando Pessoa
Catete